Legel steht für
 Legel, Teil eines Segels
 Lägel, historisches Flüssigkeits- und Gewichtsmaß
 Behälter für das Lesegut bei der Weinlese, siehe Hottenträger
 Legel, deutscher Ortsname von Łagoda 

Legel ist der Familienname folgender Person:

 Walter Legel (1940–1999), österreichischer Gewichtheber